MCI steht für:
 Kansas City International Airport, nach dem IATA-Code
 Malicious Call Identification, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze)#Identifizieren (MCID)
 Management Center Innsbruck, eine privatrechtliche österreichische Hochschule
 Marchfeld Competition Forum, eine Organisation mittel- und osteuropäischen Wettbewerbsbehörden
 Marine Conservation Institute, eine US-amerikanische Naturschutzorganisation
 Mass-casualty incident, siehe Massenanfall von Verletzten
 MCI Capital S.A., börsennotierte Beteiligungsgesellschaft in Polen, siehe Tomasz Czechowicz#MCI Capital
 MCI-Modell, ein ökonometrisches Prognosemodell von Nakanishi und Cooper
 MCI Professional Recording Equipment, US-amerikanischer Hersteller von Tonstudiotechnik
 MCI WorldCom, war die weltweit drittgrößte Telefongesellschaft, Hauptsitz in Ashburn, US-Bundesstaat Virginia
 Media Control Interface, eine API zu abstrakten multimedialen Geräten
 Medical Corps International, internationale Fachzeitschrift für Militär- und Katastrophenmedizin
 Mensch-Computer-Interaktion (engl. Human Computer Interaction, HCI), als Teilgebiet der Informatik beschäftigt sich mit der benutzergerechten Gestaltung von interaktiven Systemen und ihren Mensch-Maschine-Schnittstellen
 Methylchlorisothiazolinon, siehe Chlormethylisothiazolinon
 Mild Cognitive Impairment, siehe Leichte kognitive Beeinträchtigung
 Mining Construction International, Österreichisches Bergbau-Technik-Unternehmen
 Motor Coach Industries
 Mountaineering Council of Ireland, früherer Name des irischen Bergsteiger-Verbandes, heute Mountaineering Ireland
 Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

MCi steht für:
 Megacurie, entsprechend 106 Curie (Einheit), veraltete Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffs

mCi steht für:
 Millicurie, entsprechend 10−3 Curie (Einheit), veraltete Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffs

mci steht für:
 Mese (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Huon-Sprachen

Abkürzung